Hetzbach ist ein geographischer Name

von Gemeinden und Orten:
 Hetzbach, Ortsteil von Oberzent, Hessen, Deutschland

von Gewässern:
 Hetzbach (Flöha), rechter Zufluss der Flöha, Mittelsachsen, Sachsen
 Hetzbach (Triebisch), linker Zufluss der Triebisch, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen

Siehe auch:
 Hetzenbach